Сульфат диакватетраамминкобальта(III) — неорганическое соединение,
комплексный аммин соли металла кобальта и серной кислоты
с формулой [Co(NH)(HO)](SO),
растворяется в воде,
образует кристаллогидраты — красные кристаллы

Получение 
 Подкисление растворов сульфата карбонатотетраамминкобальта(III) серной кислотой:

Физические свойства 
Сульфат диакватетраамминкобальта(III) образует 
кристаллогидрат состава [Co(NH)(HO)](SO)•3HO — красные кристаллы.

Растворяется в воде.

Литература 
 

Аммины
кобальта
Комплексные соединения кобальта